Wetzel ist ein Familienname, siehe unter Wetzel (Familienname).

Wetzel ist der Name folgender Unternehmen:
Wetzel – Karlsbader Oblaten- und Waffelfabrik
Schrott Wetzel
Metalúrgica Wetzel
Wetzel's Pretzels

Wetzel ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Wetzel (Illinois), Ort im Edgar County, Illinois
 Wetzel (Michigan), Ort im Antrim County, Michigan
 Wetzel (Montana), Ort im Glacier County, Montana
 Wetzel (Ohio), Ort im Van Wert County, Ohio

Siehe auch:

 Wetzl
 Wezel
 Wetzell